Владимир Александрович Кизель (, Москва — 20 марта 2006, Москва) — советский и российский физик, профессор МФТИ, альпинист. Заслуженный мастер спорта СССР (1957).

Биография 
Родился в Москве семье биохимика А. Р. Кизеля.

В 1927—1932 годах учился в МГУ, закончил его в первом выпуске из 34 человек официально созданного физического факультета. В это время познакомился с В. М. Абалаковым, получил у него первые уроки альпинизма. В 1933—1935 годах совершил ряд серьёзных советских первовосхождений.

В 1941 году стал мастером спорта СССР. В начале войны отказался от брони, воевал под Москвой, затем в составе группы инструкторов альпинизма был командирован в части, направленные в Иран. С воинскими подразделениями совершает восхождения в хребтах Эльбурса и Копет-Дага.

После ареста отца и матери, был арестован как «член семьи, не участвовавший в преступлении и не знавший о нём» и приговорён к 5 годам ссылки. На угольных шахтах Кузбасса (Осинники) работал подручным забойщика и лесодоставщиком; затем направление в совхоз «Таежный» Норильского комбината НКВД (вблизи Сухобузима у села Атаманово). В 1944 году как физик был переведён в проектный отдел Норильского комбината (Норильлаг), где занимался проектированием контрольно-измерительных установок. В 1948 году освобождён без права выезда; как мастер спорта тренировал лыжников; познакомился с геологом Н. Н. Урванцевым, футболистом А. П. Старостиным, художником Мангольдсом, пловцом Валерием Буре.

В 1950 году выехал из Норильска в Узбекистан. Преподавал в Ташкентском государственном университете и Узбекском государственном университете. В 1955 году был реабилитирован и возвратился в Москву.

В 1956 году в числе 11 альпинистов (во главе с Абалаковым) совершил восхождение на пик Победы и в 1957 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР по альпинизму.

Проводил исследования в области оптики; доктор физико-математических наук, профессор Московского физико-технического института. В 1992 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

Сочинения 
 Кизель В. А. Отражение света. — Москва : Наука, 1973. — 351 с. : черт.; 20 см. — (Физика и техника спектрального анализа. Б-ка инженера).
 Кизель В. А. Молекулярная оптика и кристаллооптика : (Избр. лекции) / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. физ.-техн. ин-т. — Долгопрудный : [б. и.], 1974. — 22 см.
 Ч. 1. — 1974. — 122 с. : ил.
 Ч. 2. — 1975. — 281 с. : ил.
 Кизель В. А. Оптическая активность кристаллов. Гиротропия кристаллов : Учеб. пособие / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. физ.-техн. ин-т. — Долгопрудный : [б. и.], 1977. — 106 с. : ил.; 21 см.
 Гиротропия кристаллов / В. А. Кизель, В. И. Бурков; АН СССР, МФТИ. — Москва : Наука, 1980. — 304 с. : ил.; 22 см. — (Современные физико-технические проблемы).

Ссылки 
 
 

 Списки трудов
 Список трудов  в каталоге РГБ.
 Его статьи  на Math-Net.Ru
 Список трудов в РИНЦ.

Альпинисты СССР
Физики СССР
Выпускники физического факультета МГУ
Репрессированные в СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы СССР по альпинизму
Преподаватели Московского физико-технического института